Nobile Contrada del Nicchio, una delle contrade di Siena
 Nicchio (biologia), vedi Argonauta, Mollusca

Pagine correlate

 Nicchia (disambigua)